Helinurm ist ein estnischer Nachname. Folgende Personen tragen den Namen:

 Marek Helinurm (* 1963), estnischer Leichtathlet
 Kaija Helinurm (* 1964), estnische Biathletin, siehe Kaija Parve